Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in der 4. Wahlperiode vom 22. Oktober 2002 bis 16. Oktober 2006.

Die Landtagswahl fand am 22. September 2002 statt.

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2002 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Sitzungspräsidium 

 Präsident des LandtagsSylvia Bretschneider (SPD)
 1. Vizepräsidentin:Renate Holznagel (CDU)
 2. Vizepräsident:Andreas Bluhm (PDS)
 Schriftführer:Angelika Peters (SPD)Jörg Vierkant (CDU)Karin Schmidt (PDS)
 stellvertretende Schriftführer:Frank-Ronald Lohse (SPD)Beate Schlupp (CDU)Gerd Walther (PDS)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SPDVolker Schlotmann
 Fraktion der CDUEckhardt Rehberg
 Fraktion der PDSAngelika Gramkow

Abgeordnete

Auszeichnungen 
Im Jahr 2006 erhielten die Mitglieder des 4. Landtags von Mecklenburg-Vorpommern den Negativpreis Big Brother Award für die gesetzliche Erlaubnis zur verdachtsunabhängigen Tonaufzeichnung in der Öffentlichkeit.

Quellen 

 06